Турнир «Cup of Russia 2008» — пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2008—2009. Прошёл в Москве в Ледовом дворце спорта на Ходынском поле
с 20 по 23 ноября 2008 года. Организатором турнира является Федерация фигурного катания России.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательный танец — Венский вальс.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

События 

На турнире состоялось торжественное вручение памятных медалей учрежденных в связи со 100—летием со дня завоевания первой олимпийской медали для России фигуристом Паниным-Коломейкиным Николаем Александровичем на IV Олимпийских играх, проходивших в 1908 году в Лондоне. Медаль вручается по решению Исполкома Федерации фигурного катания России спортсменам, тренерам, судьям и активистам за многолетний и выдающийся вклад в повышение спортивного авторитета российского фигурного катания.

Медали получили:
 Спортсмены: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Евгений Платов, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Алексей Урманов, Игорь Бобрин, Олег Овсянников, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Елена Бережная, Ирина Лобачева, Илья Авербух, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Мария Бутырская, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Майя Усова, Александр Жулин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Александр Горшков, Оксана Казакова, Артур Дмитриев.
 Тренеры: Тамара Москвина, Жанна Громова.

Расписание 
 21 ноября, Пятница

15:00 — Танцы на льду (Обязательный танец);

16:30 — Церемония открытия;

17:15 — Женщины (Короткая программа);

19:10 — Пары (Короткая программа);

21:00 — Мужчины (Короткая программа).

 22 ноября, Суббота

14:30 — Женщины (Произвольная программа);

16:30 — Танцы на льду (Оригинальный танец);

18:30 — Пары (Произвольная программа);

20:30 — Мужчины (Произвольная программа).

 23 ноября, Воскресенье

12:00 — Танцы на льду (Произвольный танец);

16:00 — Церемония награждения;

16:30 — Показательные выступления.

Примечания

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ
 Предварительный состав участников
 Расписание на сайте Ледовой арены,

2008 год в фигурном катании
Cup of Russia 2008
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Ноябрь 2008 года
Спорт в России в 2008 году